Baccarat est une ville de Lorraine.
 Baccarat est une célèbre manufacture française de cristallerie.
 Le Baccarat, un des avisos de la classe Arras.

Voir aussi 
 Baccara